La Coppa Italia di Serie A2 2000-2001 è stata la seconda edizione del torneo. La formula prevedeva un primo turno composto da otto triangolari; le prime due classificate si sfidavano agli ottavi e poi ai quarti con gare di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti accedevano alla final four svoltasi ad Avezzano.

A vincere la Coppa è stata la formazione lombarda del Bergamo che in finale si è imposta ai rigori sui padroni di casa dell'Avezzano.

Iª fase

I turno 
23 settembre 2000
 Bergamo C/5-Aymavilles G. Pila 5-3
 Delfino Cagliari-Exe Toniolo MI 6-4
 ITA Palmanova-Giampaoli Ancona 5-8
 Avezzano C/5-San Benedetto 4-1
 IGP Calcetto Pisa-San Paolo Pisa 0-4
 Ciampino C/5-Lido di Roma 7-5
 Centro Agro Aversano-Sporting Ercole Caserta 4-3
 Iti Caffè Pianeta Verde-Forst Palermo Futsal 2-3

II turno 
30 settembre 2000
 PCF Aosta-Bergamo C/5 2-2
 Milano C/5-Delfino Cagliari 2-2
 Giampaoli Ancona-Arzignano Grifo 4-5
 CUS Chieti-Avezzano C/5 3-2
 San Paolo Pisa-CLT Terni 6-5
 Pomezia Futsal-Ciampino C/5 2-1
 Afragola-Centro Agro Aversano 1-4
 Forst Palermo Futsal-Atletico Palermo 5-4

III turno 
7 ottobre 2000
 Aymavilles G. Pila-PCF Aosta 4-2
 Exe Toniolo MI-Milano C/5 7-5
 Arzignano Grifo-ITA Palmanova 1-3
 San Benedetto-CUS Chieti 0-2
 CLT Terni-IGP Calcetto Pisa 5-1
 Lido di Roma-Pomezia Futsal 5-3
 Sporting Ercole Caserta-Afragola 3-2
 Atletico Palermo-Iti Caffè Pianeta Verde 2-3

Gruppo A

Gruppo C

Gruppo E

Gruppo G

Gruppo B

Gruppo D

Gruppo F

Gruppo H

Tabellone

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Coppa Italia Serie A2 di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2000
Calcio a 5 nel 2001